Jméno a příjmení Josef Holub má více nositelů:

 Josef Holub (botanik) (1930–1999) – český botanik
 Josef Holub (jazykovědec) (1881–1966) – český jazykovědec, spoluautor Etymologického slovníku jazyka českého
Josef Holub (kapitán) (1885–1964) – český námořník a ponorkový velitel, kapitán zaoceánské lodi Legie
 Josef Holub (malíř) (1870–1957) – český malíř
 Josef Holub (politik) (* 1951) – český politik ODS, poslanec ČNR a PSP a manažer ČEZ Distribuce
 Josef Holub (skladatel) (1902–1973) – český houslista a hudební skladatel
 Josef Holub (spisovatel) (1926–2010) – sudetoněmecký spisovatel